Noyer peut désigner :

Nom propre

Patronyme 

 Arthur Noyer, militaire assassiné en 2017
 Christian Noyer (1950-), haut fonctionnaire français
 Jacques Noyer (1927-2020), évêque catholique français

Toponyme 

 le nom d'une commune :  est le toponyme de plusieurs communes
 le nom d'un col : le col du Noyer dans les Hautes-Alpes
 le nom d'une rue :  est le nom de plusieurs rues
 le nom d'un plan d'eau : plan d'eau Le Noyer dans le Rhône

Nom commun 
 un terme de botanique : le noyer est un genre de plantes. On distingue notamment :
 le noyer blanc d'Amérique
 le noyer cendré
 le noyer commun
 le noyer du Japon
 le noyer du Queensland
 le noyer du Texas
 le noyer noir
 le noyer noir d'Arizona

 le verbe noyer qui veut dire s'étouffer dans l'eau.

Voir aussi 
 
 
Patronyme français